Людвиг Фридрих Вильгельм Гофман (, 1806—1873) — немецкий протестантский богослов и проповедник.

Биография 
Людвиг Фридрих Вильгельм Гофман родился 30 октября 1806 года в Леонберге в семье  (1771—1846) и Беате Бауманн (; 1774—1852); старший брат Христофа Гофмана.

Был профессором богословия в университете Базеля и Тюбингенской богословской семинарии, став со временем директором последней.

В 1852 году Гофман стал придворным проповедником в Берлине, где скоро был назначен генерал-суперинтендентом, вице-президентом консистории и членом Государственного совета.

Пользуясь полным доверием прусского короля Фридриха Вильгельма IV, Гофман имел громадное влияние на дела протестантской церкви в Пруссии.

Людвиг Фридрих Вильгельм Гофман умер 28 августа 1873 года в столице Германии и был похоронен на кладбище .

Библиография 
 «Ruf zum Herrn» (Берлин, 1854—1858);
 «Die Haustafel» (Берлин, 1859—1863);
 «Ein Jahr der Gnade» (Берлин, 1864);
 «Deutschland einst und jetzt im Lichte des Reiches Gottes» (Берлин, 1868);
 «Deutschland und Europa im Lichte der Weltgeschichte» (1869 год).

Примечания

Литература 
 Karl Hoffmann. «Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann. Berlin: Wiegandt & Grieben» (1878—1880).
 Bruno Doehring. «Das Domkandidatenstift zu Berlin. Ein geschichtlicher Rückblick» (Берлин, 1954).

Ссылки 
 Hoffmann, Wilhelm .

Богословы XIX века
Богословы Германии
Протестантские богословы
Проповедники Германии